Jefferson Moura é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), sociólogo, mestre e doutor pela Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e está vereador na cidade do Rio de Janeiro. Tem 43 anos, é casado com a pedagoga Ana Paula Moura e pai de um casal de filhos. Foi candidato a governador pelo PSOL em 2010  e depois eleito vereador em 2012.

Atualmente é candidato à reeleição pelo partido Rede Sustentabilidade.

Vida Pessoal

Nasceu em Volta Redonda em 27 de agosto de 1973, foi membro da Pastoral da Juventude e metalúrgico na Companhia Siderúrgica Nacional. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1994 pra cursar Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).Em 1995 tornou-se, aprovado em concurso público, funcionário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) conheceu sua esposa, Ana Paula Moura, pedagoga formada nesta instituição. Hoje ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenadora do Programa Integrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro para Educação de Jovens e Adultos (EJA), sua especialidade.

Com Ana Paula, Jefferson teve um casal de filhos, João Pedro e Ana Carolina.

Política

Através da Pastoral da Juventude (PJ), vinculada ao setor progressista da Igreja Católica, que segue a Teologia da Libertação.

Influenciado pela greve de 1988 na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda, e, posteriormente, trabalhando como metalúrgico na própria CSN, Jefferson Moura ingressa na política através dos movimentos sindicais.

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) integrou o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e participou da construção do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) em 1995.

A partir de 2003, acompanhando Heloísa Helena, participa ativamente da construção do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), tendo sendo o presidente do mesmo durante oito anos no estado do Rio de Janeiro.

Foi coordenador da campanha de Heloísa Helena à presidência em 2006, pelo PSOL, e veio candidato a governador do Rio em 2010 tendo 131.980 (1,67%) de votos.

Na chapa de Marcelo Freixo, veio candidato a vereador em 2012, sendo eleito com 12.424 votos.

Já no início do mandato, Jefferson Moura teve problemas com o PSOL , devido sua aproximação com a senadora Marina Silva . Jefferson Moura participou ativamente da criação do partido Rede Sustentabilidade, legalizado em 2015, no qual é atualmente filiado.

Mandato de 2013 a 2016

Resumo da atuação

- Único vereador, eleito ou reeleito a se recusar a receber o auxílio-paletó, 14º e 15º salários que eram oferecidos aos vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Jefferson Moura fez um projeto de lei que veta esse tipo de benefício;

- Abriu mão de seu salário de vereador, tendo seus vencimentos continuados os mesmos e vindo da mesma fonte de antes, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

-Vereador responsável pela criação da CPI das Olimpíadas, que investiga crimes ligados ao evento ocorrido em 2016 na cidade do Rio de Janeiro. A Comissão Parlamentar de Inquérito vem sofrendo diversas investidas pelo PMDB, partido do prefeito Prefeito em exercício durante as Olimpíadas, Eduardo Paes.

-Na ocupação dos profissionais da educação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jefferson Moura esteve presente, sendo, inclusive, agredido no momento da desocupação pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ordem do então governador Sérgio Cabral e sem mandado judicial;

-Participou ativamente da redução de carga horário para profissionais da assistência social e psicologia;

- Vereador responsável pelo tombamento da Escadaria Selarón, na Lapa;

- Único vereador a votar contra a proibição do aplicativo Uber na cidade do Rio de Janeiro;

- Em 2015, após o assassinato do médico Jaime Gold, criou a CPI da Bike, que investigou os roubos de bicicletas ligados com posterior venda de peças sem nota fiscal na internet, que, junto ao grupo Meu Rio, gerou um mapa virtual para facilitar a denúncia e a busca pelas bicicletas roubadas. A CPI gerou um relatório divulgado na internet;

- Autor do Código de Defesa dos Animais.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

Em 2015 Jefferson assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH-Rio) da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tendo realizado audiências públicas de temas que concernem ao assunto e divulgando notas contra o desrespeito aos direitos humanos na cidade.

As audiências tiveram como tema a problemática redução da maioridade penal, visibilidade do bairro Maré, luta contra LGBTfobia, Cultura do Estupro, criação de um Conselho Municipal de Direitos Humanos, debate crítico sobre o projeto “Escola sem partido”, dentre outros, estão disponíveis no canal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro no YouTube.

Na audiência “Escola Contra Quem e a Favor de Quem”, Jefferson Moura impediu que um homem fantasiado de Adolf Hitler, o líder nazista, utilizasse a tribuna da Câmara.

Referências: